Jelszanka – rzeka w Wołgogradzie.
 Jelszanka – stacja kolejowa w Wołgogradzie.
 Jelszanka – stacja szybkiego tramwaju w Wołgogradzie.